De kantjil (moderne Indonesische spelling: "kancil") behoort tot de dwergherten.
 In de Maleistalige literatuur is een groot aantal dierfabels bekend, de Kantjilverhalen (Indonesië), waarin dit dwerghert een rol speelt.
 Kantjil het dwerghertje, Nederlands kindertelevisieprogramma uit 1957-1958, gebaseerd op de kantjilverhalen